Зенакер () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Мольсем, кантон Саверн. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Мармутье (округ Саверн).

Площадь коммуны — 2,18 км², население — 229 человек (2006) с тенденцией к росту: 249 человек (2013), плотность населения — 114,2 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 258 человек, в 2012 году — 254 человека, а в 2013-м — 249 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 175 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 146 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности 83,4 %, в 1999 году — 81,4 %). Из 146 активных трудоспособных жителей работали 140 человек (73 мужчины и 67 женщин), 6 числились безработными (трое мужчин и три женщины). Среди 29 трудоспособных неактивных граждан 14 были учениками либо студентами, 8 — пенсионерами, а ещё 7 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки